В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Мері Лу Деніелс і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Лесті Аллен і Шерон Волш 1–6, 6–4 7–5.

Сіяні пари 

 Лесті Аллен /  Шерон Волш (фінал)
 Мері Лу Деніелс /  Робін Вайт (чемпіонки)

 Anna Maria Fernández /  Пінат Луї (чвертьфінал)
 Зіна Гаррісон /  Лорі Макніл (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Denver